Jan van Delft (kunstenaar), voluit Johannes Petrus van Delft (1897-1952), Nederlands kunstschilder en tekenaar
 Jan van Delft (verzetsstrijder), voluit Johannes Anthonius Theodorus van Delft (1920-2010), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jan van Delft (voetballer), Nederlands voetballer bij SV Zeist